Amazing (Aerosmith), een single uit 1993
Amazing (George Michael), een single uit 2004
Amazing (Inna), een single uit 2010
Amazing (Tanja), een single uit 2014
Amazin', een lied van Idaly in samenwerking met Emms uit 2022